Дима́ев — чеченская фамилия.

Известные носители 
 Димаев, Али Умарович (род. 1953) — чеченский музыкант и композитор, сын Умара Димаева.
 Димаев, Саид Умарович (1939—2005) — чеченский музыкант, композитор, дирижёр, сын Умара Димаева.
 Димаев, Умар Димаевич (1908—1972) — известный чеченский музыкант и композитор, Народный артист Чечено-Ингушской АССР.